Jarocin (district), in de provincie Groot-Polen
 Jarocin (gemeente in powiat Jarociński), in dit district
 Jarocin (stad), in deze gemeente
 Jarocin (gemeente in powiat Niżański)
 Jarocin (Subkarpaten), een dorp